Sikanderpur może oznaczać:
 Sikanderpur – miasto w Indiach w południowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Ballia)
 Sikanderpur – miasto w Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Kannauj)